Estufa de morcego ist eine Spezialität der são-toméischen Küche. Das Gericht aus Fledertieren gilt als Delikatesse, die an Festtagen zubereitet wird. 

Suppe
Kultur (São Tomé und Príncipe)
Afrikanische Küche